Combo puede referirse a:

, algo que tiene o ha adoptado forma curva.
Combo, una agrupación musical que interpreta música popular.
Combo, base de la .
Combo, un mazo.
Combo, un puñetazo.
 Combo, un término en videojuegos que designa un conjunto de acciones que se realizan en secuencia.
Combo, una pandilla.
Arroyo de Los Combos, pequeño arroyo de la Comunidad de Madrid, España.
Combo, una serie de elementos diversos que juntos componen un conjunto. Por ejemplo, un combo de hamburguesas con papas fritas y bebida gaseosa. Un combo de electrodomésticos para comercialización.

Enlaces externos